Osoby o tym nazwisku:
 Borys Możajew – rosyjski pisarz i publicysta
 Pawieł Możajew – radziecki działacz partyjny i dyplomata